Deonte Burton puede hacer referencia a:

Deonte Deron Burton (n. 1991), baloncestista estadounidense.
Deonte DeAngelo Burton (n. 1994), baloncestista estadounidense.